Вашингтон je главни град САД.

Вашингтон се такође може односити на:
 Вашингтон (држава), држава САД
 Вашингтон (Енглеска), град у Енглеској, Уједињено Краљевство
 Вашингтон (Илиноис), град у Илиноису, САД
 Вашингтон (Пенсилванија), град у Пенсилванији, САД
 Вашингтон (Јута), град у америчкој држави Јута
 Вашингтон (Њу Џерзи), град у америчкој држави Њу Џерзи
 Вашингтон (Џорџија), град у америчкој држави Џорџија
 Вашингтон (Арканзас), град у америчкој држави Арканзас
 Вашингтон (Ајова), град у америчкој држави Ајова
 Вашингтон (Вирџинија), град у америчкој држави Вирџинија
 Вашингтон (Западна Вирџинија), насељено место без административног статуса у америчкој држави Западна Вирџинија
 Вашингтон (Индијана), град у америчкој држави Индијана
 Вашингтон (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој држави Калифорнија
 Вашингтон (Канзас), град у америчкој држави Канзас
 Вашингтон (Луизијана), град у америчкој држави Луизијана
 Вашингтон (Мисури), град у америчкој држави Мисури
 Вашингтон (Небраска), град у америчкој држави Небраска
 Вашингтон (Оклахома), град у америчкој држави Оклахома
 Вашингтон (Северна Каролина), град у америчкој држави Северна Каролина

Особе 
 Џорџ Вашингтон, први председник САД
 Огастин Вашингтон, отац Џорџа Вашингтона

Види још 
 Вошингтон (вишезначна одредница)